Detta är en lista över de 226 kommunerna i departementet Pyrénées-Orientales i Frankrike.

Pyrénées-Orientales
Kommuner Pyrénées-Orientales